Блэксток — английская фамилия. Известные носители:

 Блэксток, Декстер (род. 1986) — антигуанский футболист.
 Блэксток, Томми (1882—1907) — шотландский футболист.